Чарну́цкий — украинская фамилия.
Известные носители:

 Иов Чарнуцкий (ум. 1769) — архимандрит Спасо-Преображенского Арзамасского монастыря Русской православной церкви. 
 Панкратий Чарнуцкий (в некоторых источниках упоминается как Чарныйский или Чарнысский; ум. 1773) — архимандрит русской церкви.
 Христофор Чарнуцкий (? —  1726) — игумен Николаевского Пустынного монастыря в Киеве.
 Феофан (Чарнуцкий) (в миру Феодор Чарнуцкий; около 1710 — 1773) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Алатырский (1753—1773).